

Арбузинка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Арбузинка — селище міського типу, районний центр, Миколаївська область
 Арбузинка — річка, права притока Мертвоводу